Антъни Олуафеми Олашени Джошуа, OBE (; 15 октомври 1989 г., Уотфорд, Хартфордшир, Англия) е британски аматьорски и професионален боксьор.

Той е двукратен световен шампион в тежка категория във версии Международната боксова федерация, Световната боксова асоциация и Световната боксова организация в тежка категория. Преди това е завоювал титлите на Великобритания и Британската общност в тежка категория.

Като аматьор представя Великобритания на Световното първенство по бокс в Баку през 2011 година, където печели сребърен медал, и на Летните олимпийски игри през 2012 година, където печели златен медал. За пръв път става световен шампион през април 2016 година, нокаутирайки Чарлс Мартин. През април 2017 г. печели Мачът на годината срещу Владимир Кличко, в резултат на което БоксРек, списание Ринг и Транснешънъл Боксинг Ранкингс Борд го определят за най-добър в тежка категория – позиция, която държи до юни 2019 година. На 12 декември 2020 година Джошуа защитава поясите си в дългоочаквания мач срещу Кубрат Пулев в Лондон и нокаутира българина в 9-ия рунд.

Титли и успехи 
 ABA шампион в тежка категория (2010, 2011)
 Златен медалист в тежка категория (Олимпийски игри Лондон 2012)
 Шампион в тежка категория на Британската общност (1 път)
 WBC международен шампион в тежка категория (1 път) (2014)
 Британски шампион в тежка категория (1 път) (2015)
 IBF световен шампион в тежка категория (2 пъти (2016; настоящ)
 WBA световен шампион в тежка категория (2 пъти) (2017; настоящ)
 IBO шампион в тежка категория (2 пъти) (2017; настоящ)
 WBO световен шампион в тежка категория (2 пъти) (2018; настоящ)
 Орден на Британската империя

Професионални срещи

Източници

Външни препратки 
 Антъни Джошуа – Официален уебсайт
 Антъни Джошуа в BoxRec
 Антъни Джошуа в Sports Reference 
 Антъни Джошуа във Фейсбук
 Антъни Джошуа в Туитър
 Антъни Джошуа в Инстаграм

Световни шампиони в тежка категория
Британски професионални боксьори
Британски олимпийски шампиони
Британски боксьори
Членове на ордена на Британската империя
Манчестърци